Liga Uruguaya puede referirse a:

Primera División Profesional de Uruguay
Liga Uruguaya de Básquetbol
Liga Uruguaya de Football Americano
Super Liga Uruguaya de Voleibol